Rich steht für:
 Rich (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Rich steht für Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rich (Arkansas)
 Rich (Kalifornien)
 Rich (Mississippi)
 Rich (Tennessee)
 Rich Bay, Florida
 Rich Creek (Tennessee)
 Rich Creek (Virginia)
 Rich Fountain, Missouri
 Rich Gulch, Kalifornien
 Rich Mountain (Arkansas)
 Rich Mountain (North Carolina)
 Rich Neck Heights, Virginia
 Rich Neck, Virginia
 Rich Patch, Virginia
 Rich Pond, Kentucky
 Rich Square, North Carolina

RICH steht als Abkürzung für:
 Ring-imaging Cherenkov detector, ein Teilchen-Detektor

Siehe auch:

 Mount Rich
 Rich Valley
 Riche
 Riché
 Ritch
 Ritsch
 Ridge

Abkürzung